Bolinas puede referirse a:
Bolinas (El Salvador), sitio arqueológico de la época precolombina situado en Chalchuapa, El Salvador.
Bolinas (California), población del Condado de Marin, en Estados Unidos.